

Quelques ministères 
 
 Ministère des Travaux publics (Belgique)
 Ministère des Travaux publics (Espagne)
 Ministère des Travaux publics (France)
 Ministère des Travaux publics (Guinée)
 Ministère des Travaux publics (Italie)
 Ministère des Travaux publics (Japon)
 Ministère des Travaux publics (Venezuela)